Pastorek může být:

 nevlastní syn macechy nebo otčíma, ženská obdoba je pastorkyně
 Její pastorkyňa
 malé ozubené kolo v řetězovém převodu nebo v převodovkách
 část žentouru
 Pastorek (příjmení)
 Fiktivní postava Kingsley Pastorek – postava z knih o Harrym Potterovi

Související články 
 Pastor